Dit is een lijst van planetoïden 92801-92900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (92801) - || 2000 QC159 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92802) - || 2000 QN161 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92803) - || 2000 QO161 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92804) - || 2000 QA163 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92805) - || 2000 QH163 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92806) - || 2000 QZ163 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92807) - || 2000 QK165 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92808) - || 2000 QE166 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92809) - || 2000 QM166 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92810) - || 2000 QN166 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92811) - || 2000 QF167 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92812) - || 2000 QY169 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92813) - || 2000 QO170 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92814) - || 2000 QZ171 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92815) - || 2000 QC172 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92816) - || 2000 QE173 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92817) - || 2000 QO173 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92818) - || 2000 QW174 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92819) - || 2000 QE175 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92820) - || 2000 QX175 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92821) - || 2000 QZ176 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92822) - || 2000 QD177 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92823) - || 2000 QM177 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92824) - || 2000 QP177 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92825) - || 2000 QQ177 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92826) - || 2000 QL179 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92827) - || 2000 QJ182 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92828) - || 2000 QQ182 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92829) - || 2000 QS182 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92830) - || 2000 QX182 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92831) - || 2000 QZ182 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92832) - || 2000 QQ183 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92833) - || 2000 QK184 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92834) - || 2000 QD185 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92835) - || 2000 QF185 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92836) - || 2000 QN187 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92837) - || 2000 QP187 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92838) - || 2000 QB188 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92839) - || 2000 QK189 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92840) - || 2000 QA190 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92841) - || 2000 QH190 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92842) - || 2000 QA194 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92843) - || 2000 QP194 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92844) - || 2000 QB195 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92845) - || 2000 QJ195 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92846) - || 2000 QW195 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92847) - || 2000 QF196 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92848) - || 2000 QW197 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92849) - || 2000 QC198 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92850) - || 2000 QM198 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92851) - || 2000 QU199 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92852) - || 2000 QA200 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92853) - || 2000 QT202 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92854) - || 2000 QL204 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92855) - || 2000 QW204 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92856) - || 2000 QG205 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92857) - || 2000 QQ205 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92858) - || 2000 QV205 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92859) - || 2000 QE206 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92860) - || 2000 QP206 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92861) - || 2000 QS206 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92862) - || 2000 QP208 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92863) - || 2000 QQ208 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92864) - || 2000 QJ209 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92865) - || 2000 QH211 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92866) - || 2000 QD212 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92867) - || 2000 QU212 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92868) - || 2000 QB213 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92869) - || 2000 QP213 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92870) - || 2000 QH214 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92871) - || 2000 QK214 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92872) - || 2000 QN214 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92873) - || 2000 QW214 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92874) - || 2000 QT215 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92875) - || 2000 QZ216 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92876) - || 2000 QY217 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92877) - || 2000 QC218 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92878) - || 2000 QK218 || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92879) - || 2000 QV218 || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92880) - || 2000 QC219 || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92881) - || 2000 QK219 || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92882) - || 2000 QQ224 || 26 augustus 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92883) - || 2000 QZ224 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92884) - || 2000 QY225 || 30 augustus 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92885) - || 2000 QE228 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92886) - || 2000 QS229 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92887) - || 2000 QP230 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92888) - || 2000 QU230 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92889) - || 2000 QZ230 || 31 augustus 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92890) - || 2000 QB232 || 30 augustus 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (92891) Bless || 2000 QK236 || 26 augustus 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (92892) Robertlawrence || 2000 QO244 || 25 augustus 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (92893) Michaelperson || 2000 QE247 || 27 augustus 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (92894) Bluford || 2000 QA248 || 28 augustus 2000 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (92895) - || 2000 QU250 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92896) - || 2000 QW250 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (92897) - || 2000 RV || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92898) - || 2000 RS3 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92899) - || 2000 RW4 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (92900) - || 2000 RZ4 || 1 september 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten